Żabinka ist ein polnischer Name:
 Żabinka (Kruklanki) (bis 2010: Żabinki), Dorf im Powiat Giżycko, Woiwodschaft Ermland-Masuren, bis 1938 Zabinken, 1938 bis 1945 Hochsee, Kreis Angerburg, Ostpreußen
 Żabinka (Junikowski Strumień), Zufluss des Junikowski Strumień im Gebiet Posen